Güssefeld steht für:

 Güssefeld, Ortsteil und Ortschaft in Kalbe (Milde), Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt

Güssefeld ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Ludwig Güssefeld (1744–1808), preußischer Kartograph 
 Friederike Güssefeld (* 1984), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Holger Güssefeld (1942–2022), deutscher Aktivist
 Wilhelm Güssefeld (1886–1974), deutscher Politiker (CDU)